Léglise Saint-Louis-de-Gonzague de Cúcuta, ou église Saint-Louis, est une église colombienne de culte catholique, située dans la municipalité de Cúcuta.

Notes et références 

Église en Colombie
Cucuta
Cúcuta